Nemrut (o Nemrud) es un topónimo turco que se puede referir a:
 Monte Nemrut, montaña de  situada en el sureste de Turquía, conocida por unas estatuas pertenecientes a una tumba del siglo I a. C. que se encuentra en la cima;
 Nemrut (volcán), volcán inactivo situado en el este de Turquía;
 Lago Nemrut, lago de agua dulce situado en la caldera del volcán Nemrut.

Véase también 
 Nimrod